Ясский мирный договор — договор о мире, заключённый  года между Россией и Османской империей, положивший конец русско-турецкой войне 1787—1791 годов.

Переговоры проводились в городе Яссы в Молдавском княжестве (ныне территория Румынии). Со стороны Российской империи присутствовали Светлейший князь Г. А. Потёмкин, а после его смерти — князь А. А. Безбородко, с турецкой — великий визирь Коджа Юсуф-паша. Подписан договор от имени России Самойловым, де Рибасом и С. Л. Лашкаревым и от имени Турции рейс-эффенди (министр иностранных дел) Абдуллой эфенди, Ибрагимом Исметом беем и Мехмедом эфенди.

Договор закрепил за Россией всё Северное Причерноморье, включая Крым, усилил её политические позиции на Кавказе и Балканах. К России отошли земли между Южным Бугом и Днестром (западный Едисан), по которому была установлена новая граница. На Кавказе восстанавливалась граница по реке Кубань. Турция отказывалась от претензий на Грузию и обязалась не предпринимать каких-либо враждебных действий против грузинских земель.

Статья 3-я договора определяла, что «между Империею Всероссийскою и Портою Оттоманскою пребудет границею река Днестр, так, что все земли, на левом берегу помянутой реки лежащия, имеют остаться вечно в совершенном и безпрепятственном владении Всероссийской Империи, а на правом берегу помянутой реки и лежащия все земли, по возвращении их со стороны Всероссийской Империи, имеют остаться вечно в совершенном и безпрепятственном владении Порты Оттоманской». Опасаясь преследований со стороны властей Османской империи, Молдавское княжество покинуло значительное число жителей, большинство из которых переселилось за Днестр. Там сторонники России из числа молдавского боярства получили большие земельные владения. В Очаковской области были основаны города Тирасполь (1792 год) и Григориополь (1795 год).

После заключения Ясского мирного договора Молдавское княжество стало ареной борьбы между Россией, Францией и Австрией, пытавшимися установить там своё влияние. Екатерина II, не удовлетворившись достигнутым, планировала дальнейшие события.

Присоединение к России после Ясского мирного договора территорий между Южным Бугом и Днестром многократно ускорило заселение и хозяйственное освоение этого региона. В 1794 году на землях, полученных в результате Ясского мира, был основан город Одесса.

После Ясского мира баланс сил на европейской арене изменился в пользу Российской империи, укрепившей свои геополитические позиции.

См. также 
 Русско-турецкие войны
 Кючук-Кайнарджийский мир
 Бухарестский мирный договор (1812)

Литература

Примечания

Ссылки 

 Подробное описание пути чрезвычайнаго и полномочнаго российскаго императорскаго посольства, после Ясскаго мира, от Рущука чрез Шумлу в Константинополь, в 1793 году. С военными замечаниями о земле, с показанием способа провесть и продовольствовать от 30-ти до 40-ка тысяч войска / Примеч. Н. А. Осокина // Русская старина, 1878. — Т. 21. — № 1. — С. 100—124.
 Ясский мирный договор. 29.12.1791 (09.01.1792). Проект Российского военно-исторического общества «100 главных документов российской истории».

Международные договоры Российской империи
Международные договоры Османской империи
Мирные договоры XVIII века
1792
09
Русско-турецкая война (1787—1791)
История Молдавии
Екатерина II
Яссы
Договоры по алфавиту
1792 год в России
1792 год в Крыму